

Wydarzenia 

 asyryjski król Sennacheryb najechał Elam